Reinthal kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter N. Reinthal
 W.J. Reinthal

Robotskapade auktorsförkortningar